Love, etc. peut désigner :
Love, etc., le roman de Julian Barnes paru en 1992 et lauréat du prix Femina étranger
Love, etc., le film de Marion Vernoux sorti en 1996 et adapté du roman homonyme.
Love Etc. est une chanson du duo britannique Pet Shop Boys extraite de leur dixième album studio, Yes, paru le .